Het ATP-toernooi van Rosmalen 2001 (met de officiële naam Heineken Trophy 2001) werd van 18 tot en met 24 juni gespeeld op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen